Ґрант (округ, Арканзас)
Ґрант (округ, Індіана)
Ґрант (округ, Канзас)
Ґрант (округ, Кентуккі)
Ґрант (округ, Міннесота)
Ґрант (округ, Луїзіана)
Ґрант (округ, Небраска)
Ґрант (округ, Нью-Мексико)
Ґрант (округ, Північна Дакота)
Ґрант (округ, Оклахома)
Ґрант (округ, Орегон)
Ґрант (округ, Південна Дакота)
Ґрант (округ, Вашингтон)
Ґрант (округ, Західна Вірджинія)
Ґрант (округ, Вісконсин)